Отхо́д — многозначное слово:
 Отход — термин военного дела в России, вид манёвра.
 Отход Корнуоллиса
 Отход (отхожий промысел или отходничество) — временная работа крестьян в Российской империи вне места постоянного жительства.
 Отходники в Санкт-Петербурге

См. также 
 Отходы — вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего использования.
 Отходная молитва